There's Always Tomorrow – film del 1934 diretto da Edward Sloman
 Quella che avrei dovuto sposare (There's Always Tomorrow) – film del 1956 diretto da Douglas Sirk